Silly peut désigner :

Patronyme 

 Antoine de Silly (1540-1609), noble français ;
 François Gilbert Silly (1927-2001), dit Gilbert Bécaud ;
 Pierre Louis François Silly (1747-1809), général de brigade français ;
 Roland Silly (1909-1995)

Toponyme 

 Silly, commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut.
 Silly est un département du Burkina Faso et une ville de même nom, chef-lieu de ce département.
 Silly-sur-Nied, commune française située dans le département de la Moselle.
 Silly-en-Gouffern, commune française située dans le département de l'Orne.
 Silly-le-Long, commune française située dans le département de l'Oise.
 Mouterre-Silly, commune française située dans le département de la Vienne.
 Silly-Tillard, commune française située dans le département de l'Oise.
 Silly-en-Saulnois, commune française située dans le département de la Moselle.

Astronomie 
 (129234) Silly, astéroïde

Autres 
 Silly, un groupe de musique est-allemand.